The Legacy () — дебютный студийный альбом американской трэш-метал-группы Testament, выпущенный в 1987 году.

Об альбоме 
До записи альбома в 1986 году Testament были известны как Legacy. Их состав состоял из певца Стива «Зэтро» Сузы, гитаристов Алекса Сколника и Эрика Питерсона, басиста Грега Кристиана и барабанщика Луи Клементе. Вокалист Чак Билли был членом другой местной группы Guilt, которая играла в духе таких групп, как Dokken и Mötley Crüe. Он несколько раз выступал с Legacy, и его попросили стать новым вокалистом после того, как Суза ушел в Exodus. В 1986 году группа изменила свое название на Testament, узнав, что существует джазовая группа Legacy. Название Testament было предложено Билли Милано (из S.O.D. и M.O.D.), который был другом группы в ранние годы. Это был единственный альбом группы, в который вошли песни за соавторством Сузы. Такими были все песни, кроме «C.O.T.L.O.D.» и «Do or Die», которые были написаны оригинальным певцом Legacy Дерриком Рамирезом и Чаком Билли, соответственно. Завершающая композиция «Apocalyptic City» была написана Сколником и Питерсоном. Альбом был записан и микширован в студиях Pyramid Sound Studios в Итаке (Нью-Йорк) и прошел мастеринг в Frankford Wayne Mastering Labs в Нью-Йорке.

После выпуска этого альбома группа быстро обрела известность в трэш-металлическом обществе; уже в то время их сравнивали с такими известными группами трэш-метала, как Metallica, и тур, последующий за альбомом, только помог им укрепить свои позиции — Testament провели турне с известной группой из Нью-Джерси Anthrax.
Музыкальное звучание альбома акцентировано на более прогрессивных элементах трэш-метала. Тексты песен затрагивали оккультную и сатанинскую тематику. Песня «Over the Wall» стала завсегдатаем концертов группы.

В поддержку альбома группа отправилась в мировое турне с июня 1987 года по апрель 1988 года. Во время американской части их тура они открывали Anthrax в их туре Among the Living, гастролировали по югу и восточному побережью с Overkill и сыграли два шоу в Северной Калифорнии с Megadeth.

Приём альбома 
Альбом музыкальные критики восприняли положительно. Алекс Хендерсон из AllMusic оценил альбом четырьмя с половиной звездами из пяти и сказал, что Testament заслуживает уважение в «кругах трэша» и назвал его «неустанно тяжелой и многообещающей попыткой сосредоточиться на таких предметах, как оккультизм, колдовство, ядерная война и глобальное уничтожение». Хендерсон также похвалил продюсера Алекса Периэласа как «превосходного — уважаемого в металлических кругах», и добавил, что Периэлас «явно вдохновил Testament играть тяжело и держать темп».

К марту 1990 года группа продала около 150,000 копий альбома в США. Альбом был включен в список «Любимые альбомы 1987 года Фрэнка» на Metal Injection.

Loudwire поместили альбом:
 На 13 место в списке лучших дебютных метал-альбомов;
 На 3 место списка «Топ-10 трэш-альбомов, выпущенных НЕ большой четверкой»;
 На 1 место в каталоге группы;
 На 11 место в списке лучших трэш-метал альбомов всех времён;
 Включили альбом в список лучших дебютных трэш-метал-альбомов всех времён.

Список композиций

Участники записи 
 Чак Билли — вокал
 Алекс Сколник — гитара
 Эрик Питерсон — гитара
 Грег Кристиан — бас-гитара
 Луи Клементе — ударные

Производство
 Алекс Периэлас — музыкальный продюсер, звукоинженер
 Марша Зазула — продакшн (исп. продюсер)
 Джон Зазула — продакшн (исп. продюсер)
 Том Койн — мастеринг

Обложка и дизайн
 Эрик Питерсон — концепт логотипа
 Билл Бенсон — логотип
 Алексис Олсон — концепт обложки
 Дэн Муро — фотография обложки, специальные эффекты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Testament
Дебютные альбомы 1987 года
Альбомы Megaforce Records
Альбомы Atlantic Records